Cibicidoides — рід форамініфер родини . У викопному стані рід відомий починаючи з пізньої крейди (100 млн років тому).

Види 
 Cibicidoides afghanicus Menkes, 1978 †
 Cibicidoides agrestis Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides amygdaliformis Hao & Zeng, 1980 †
 Cibicidoides anomalos Hao & Zeng, 1980 †
 Cibicidoides austriacus (d'Orbigny, 1846) †
 Cibicidoides azzouzi Salaj, Pożaryska & Szczechura, 1976 †
 Cibicidoides barnetti (Bermúdez, 1949) †
 Cibicidoides basilanensis McCulloch, 1977
 Cibicidoides beckmanni Schnitker, 1979 †
 Cibicidoides bellus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides bembix (Marsson, 1878) †
 Cibicidoides birbali Kalia, 1978 †
 Cibicidoides borealis Saidova, 1975
 Cibicidoides budayi (Cicha & Zapletalová, 1960) †
 Cibicidoides campanella Kuhn, 1992 †
 Cibicidoides carinatus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides cederstromi McLean, 1951 †
 Cibicidoides cicatricosus (Schwager, 1866)
 Cibicidoides circumcarinatus Mcneil, 1997 †
 Cibicidoides clarionensis McCulloch, 1977
 Cibicidoides coalingensis (Cushman & Hanna, 1927) †
 Cibicidoides collinsi Yassini & Jones, 1995
 Cibicidoides commatus (Morozova, 1954) †
 Cibicidoides compressus (Cushman & Renz, 1941) †
 Cibicidoides coniferus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides coniformis Konenkova, 1974 †
 Cibicidoides crebbsi (Hedberg, 1937) †
 Cibicidoides cushmani (Barbat & Estorff, 1933) †
 Cibicidoides dalmatinus (van Bellen, 1941) †
 Cibicidoides dispars (d'Orbigny, 1839)
 Cibicidoides diuturnus Mcneil, 1997 †
 Cibicidoides dohmi (Bermúdez, 1949) †
 Cibicidoides dorsoconvexus (Gavor-Biedowa, 1992) †
 Cibicidoides durhami Smith, 1957 †
 Cibicidoides ecuadorensis McCulloch, 1977
 Cibicidoides eriksdalensis (Brotzen, 1936) †
 Cibicidoides erugata McCulloch, 1977
 Cibicidoides etolonicus Serova, 1978 †
 Cibicidoides euxinus Voloshina, 1979 †
 Cibicidoides globulus Saidova, 1975
 Cibicidoides goodhilli McCulloch, 1981
 Cibicidoides gorbenkoi (Akimets, 1961) †
 Cibicidoides graciliformis McCulloch, 1981
 Cibicidoides graneus Saperson, 1980 †
 Cibicidoides grimsdalei (Nuttall, 1930) †
 Cibicidoides grosseperforatus Van Morkhoven & Berggren, 1986
 Cibicidoides grossoconulus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides guazumalensis (Bermúdez, 1949) †
 Cibicidoides havanensis (Cushman & Bermúdez, 1937) †
 Cibicidoides hyaliniformis McCulloch, 1981
 Cibicidoides hyphalus (Fisher, 1969) †
 Cibicidoides inflatus Mcneil, 1997 †
 Cibicidoides involutus (Reuss, 1851) †
 Cibicidoides jablonkaensis Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides jamburoensis Nomura & Brohi, 1994 †
 Cibicidoides janshina Nikitina, 1972 †
 Cibicidoides kerisensis (Vasilenko, 1961) †
 Cibicidoides kleinpelli Serova, 1978 †
 Cibicidoides lamontdohertyi Miller & Katz, 1987 †
 Cibicidoides levis Konenkova, 1998 †
 Cibicidoides limatus Konenkova, 1974 †
 Cibicidoides lobatulus (Walker & Jacob, 1798)
 Cibicidoides lopjanicus (Myatlyuk, 1950) †
 Cibicidoides matanzasensis (Hadley, 1934) †
 Cibicidoides mckannai (Galloway & Wissler, 1927) †
 Cibicidoides mexicanus (Nuttall, 1932) †
 Cibicidoides micrus (Bermúdez, 1949) †
 Cibicidoides mundulus (Brady, Parker & Jones, 1888)
 Cibicidoides naplesensis McCulloch, 1981
 Cibicidoides natlandi (Beck, 1943) †
 Cibicidoides niedzwieckii (Grzybowski, 1896) †
 Cibicidoides ninae Voloshina, 1979 †
 Cibicidoides norcomarensis Wilson & Hayek, 2018 †
 Cibicidoides oligocenicus (Samoilova, 1947) †
 Cibicidoides ornatus (Cicha & Zapletalová, 1960) †
 Cibicidoides ovaliformis Hao & Zeng, 1980 †
 Cibicidoides perlucinus Saidova, 1975
 Cibicidoides phaseoliformis Hao & Zeng, 1980 †
 Cibicidoides pilalvajamensis Vasilenko, 1985 †
 Cibicidoides pistynkaensis Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides popeliensis Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides praeconiferus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides praelopjanicus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides primitivus Kaiho, 1998 †
 Cibicidoides profundus Saidova, 1975
 Cibicidoides proprius (Brotzen, 1948) †
 Cibicidoides pseudoungeriana (Cushman, 1922)
 Cibicidoides pygmeus (Hantken, 1875) †
 Cibicidoides robertsonianus (Brady, 1881)
 Cibicidoides schmitti (Cushman & Wickenden, 1929)
 Cibicidoides similis (Hantken, 1875) †
 Cibicidoides simplex McCulloch, 1977
 Cibicidoides subconiferus Myatlyuk, 1970 †
 Cibicidoides subhaidingerii (Parr, 1950)
 Cibicidoides subplanospirolus Hao & Zeng, 1980 †
 Cibicidoides subspiratus (Nuttall, 1930) †
 Cibicidoides sumsarensis (Bykova in Minakova, 1953) †
 Cibicidoides tenellus (Reuss, 1865) †
 Cibicidoides tumulus Mcneil, 1997 †
 Cibicidoides tuxpamensis (Cole, 1928) †
 Cibicidoides umbonatus (Phleger & Parker, 1951)
 Cibicidoides ungerianus (d'Orbigny, 1846)
 Cibicidoides validus Martin, 1964 †
 Cibicidoides variabilis (d'Orbigny, 1826)
 Cibicidoides vehemenus Saidova, 1975
 Cibicidoides velascoensis (Cushman, 1925) †
 Cibicidoides vialovi Menkes, 1978 †
 Cibicidoides visendus Konenkova, 1998 †
 Cibicidoides voltzianus (d'Orbigny, 1840) †
 Cibicidoides wuellerstorfi (Schwager, 1866)

Примітки 

Форамініфери
Роди